

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Olszak – część miasta Poznań
 Olszak – osada leśna w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie rypińskim, w gminie Wąpielsk
 Olszak – część wsi Wólka Gruszczyńska w woj. mazowieckim, w pow. garwolińskim, w gminie Wilga
 Olszak – wieś w woj. mazowieckim, w pow. pułtuskim, w gminie Pułtusk
 Olszak – przysiółek wsi Karłowice w woj. opolskim, w pow. opolskim, w gminie Popielów
 Olszak – przysiółek wsi Tulice w woj. pomorskim, w pow. sztumskim, w gminie Stary Targ
 Olszak – część wsi Osetno w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. nowomiejskim, w gminie Biskupiec
 Olszak – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kolskim, w gminie Babiak
 Olszak – osada leśna w województwie wielkopolskim, w powiecie poznańskim, w gminie Pobiedziska
 Olszak – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. koszalińskim, w gminie Świeszyno

Osoby noszące nazwisko Olszak 
 Feliks Olszak (1904–1965) – metalurg, rektor AGH
 Rafał Olszak (1900–1978) – górnik, publicysta
 Wacław Olszak (1868–1939) – lekarz, działacz narodowy i społeczny
 Wacław Olszak (1902–1980) – konstruktor budowlany
 Wojtek Olszak (ur. 1976) – klawiszowiec, kompozytor, producent muzyczny, realizator dźwięku

Inne 
 Olszak – szczyt w Górach Opawskich
 Olszak – staw w Poznaniu